Лугвений (Семён) Ольгердович (1356 или позднее — 19 июня 1431) — сын великого князя литовского Ольгерда от второго брака с Ульяной Тверской, князь мстиславский, князь новгородский.

Биография 
В исторических источниках впервые упоминается под 1379 годом, когда в числе других литовских князей подписал в Троках мир с Орденом (29 сентября). Вместе с братом Ягайло и тремя другими князьями 14 августа 1385 года подписал Кревскую унию. Участвовал в разгроме великого князя смоленского Святослава, который поддержал выступление Андрея Ольгердовича против Ягайло, в битве на реке Вихре под Мстиславлем 29 апреля 1386 года.

В 1389—1392 — князь в Великом Новгороде, получил в кормление Ладогу, Орешек, Корелу и половину Копорья. Составил вассальную присягу Ягайло как сюзерену Новгорода (в тайне от самих новгородцев). В 1390 году пробовал присоединить к Новгороду Псков, в 1391 году разбил ганзейских пиратов-витальеров под Орешком. Съехал с Новгорода под давлением Московского княжества, получил от Ягайлы Мстиславское княжество, которым до него владел их брат Каригайло.

В конце 1396 года посредничал в возобновлении торгового договора между Полоцком и Ригой, в том же году разбил армию великого князя рязанского Олега Ивановича, который помогал смоленскому князю Юрию Святославовичу в защите независимости Смоленского княжества от Великого княжества Литовского. В 1402 году под в битве под Любутском снова разбил рязанцев, захватил в плен князя Радослава Олеговича. В 1403 году при поддержке Витовта захватил Вязьму и пробовал овладеть Смоленском, который наконец захватил и присоединил к Великому княжеству Литовскому в 1404 году.

В 1407 году удачно действовал в верховских княжествах, присоединил к Великому княжеству Литовскому Воротынск. В том же году снова приглашён в Новгород, где княжил до 1412 года. Участвовал вместе с новгородскими отрядами и командовав смоленскими хоругвями в Великой войне 1409—1411 годов, по завершении которой участвовал в заключении Торуньского мира.

В 1410 году командовал Смоленской и Мстиславской хоругвями армии Великого Княжества Литовского в Грюнвальдской битве. Вероятно, в 1408—1411 годах был наместником великого князя литовского в Смоленске. В 1411 году управлял отражением шведской агрессии от Новгорода, 26 марта уничтожил укрепления Выборга. В том же году заключил от имени Новгорода договор с Ягайло против крестоносцев, но в 1412 году выехал с Новгорода в Мстиславль, вместе с Витовтом и Ягайлой направил новгородцам разметную грамоту. В 1421 году принимал в Мстиславе русского митрополита Фотия.

В 1407 году заложил около Мстиславля монастырь святого Онуфрия над рекой Черная Натапа, который славился переписчиками книг и рукописей.

Семья 

 От первой жены Марии (умерла в 1399 году), дочери великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского (брак заключён в Москве 14 июня 1394 года), имел сыновей:
 Юрий Лугвенович (ок.1396—1460)
 Мстислав (ок.1398—?)
 От второй жены (с осени 1406/1407), также московской княжны, имя и происхождение которой не установлено (ею могла стать одна из младших сестер первой жены Анна или вдовствующая Анастасия), имел сына :
 Ярослав-Фёдор (1410—1435)

Предки

Образ в культуре

В кино 
 «Крестоносцы» / «Krzyzacy» (Польша; 1960) режиссёр Александр Форд, в роли Лугвения — Антони Левек.

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1350-е годы
Дети Ольгерда
Князья мстиславские
Князья новгородские